Airport Tycoon — серия игр, экономическая стратегия по строительству и управлению аэропортом.

Airport Tycoon (Корпорация «Аэропорт») 

Выход состоялся 3 февраля 2000 года под названиями Airport, Inc. и . Разработана великобританской компанией  и издана только для PC компаниями Take-Two Interactive и Telstar Electronic Studios. В странах СНГ была издана компанией Бука 30 марта 2000 года под названием Корпорация «Аэропорт». В игре игрок берёт на себя роль начинающего авиационного магната, который проектирует и строит аэропорт. Игра полностью трехмерная. Особенности игры:
 Камера позволяет подробно наблюдать в реальном времени полностью трехмерный игровой мир.
 75 основных мест, 1200 направлений и более 200 авиакомпаний.
 Возможность установки аэропортовых сборов, а также стоимости посадки и стоянки со всеми перевозчиками.
 Возможность выбирать дизайн интерьера терминалов, выделения пространства для магазинов, кафе и стоек регистрации.
 Дополнительные элементы инфраструктуры аэропорта — дороги, паркинги, стоянки такси и т. д.
 Случайные события: аварийные посадки, задержки рейса, геологические бедствия, внезапные пожары, теракты, перегруженность пассажирами и плохая погода.

Особенности игры 
Три уровня сложности: простой (начальный капитал в 20 миллионов долларов + возможность взять кредит в 10 миллионов долларов; пассажирские терминалы можно строить из предлагаемых готовых образцов), средний (начальный капитал в 15 миллионов долларов + возможность взять кредит в 5 миллионов долларов; пассажирские терминалы можно строить из предлагаемых готовых образцов или с нуля), трудный (начальный капитал в 10 миллионов долларов + возможность взять кредит в 2 миллиона долларов; пассажирские терминалы можно строить только с нуля).

Следует учитывать, что игра может неожиданно закончиться банкротством Вашего аэропорта при превышении допустимого кредитного лимита.

Игрок должен выбрать город для размещения своего будущего аэропорта из 75 доступных мест по всему миру.

Выбрав город, нужно купить участок земли под строительство аэропорта. Базовый участок представляет из себя квадрат 8×8, есть возможность опционировать и покупать небольшие земельные участки. Три варианта: в 30 км от города земля стоит 30 тысяч (опцион на год 5 тысяч) за квадрат, в 20 км от города земля стоит 60 тысяч (опцион на год 10 тысяч) за квадрат, в 10 км от города земля стоит 100 тысяч (опцион на год 15 тысяч) за квадрат. Необходимо купить хотя бы два квадрата земли.

Можно строить грузовой международный аэропорт (не заморачиваться с обслуживанием пассажиров), пассажирский международный аэропорт (отказаться от грузоперевозок) или смешанный (грузовой и пассажирский) международный аэропорт. Сам аэропорт должен иметь такие обязательные инфраструктуры как терминал, взлетно-посадочная полоса, соединённая рулёжной дорожкой со стоянками для самолётов, диспетчерская вышка и австостоянка. В терминале аэропорта располагаются зоны регистрации, спецконтроля, зона выхода на посадку, багажное отделение, торговая зона, залы прибытия и отправления, информационная зона, VIP зоны и др. Перевозки грузов и пассажиров осуществляют 226 авиакомпаний, с которыми игрок заключает контракты на полёты.

Неблагоприятные погодные условия (землетрясение, извержение вулкана, цунами, смерч, циклон, снегопад, метель, мороз, обледенение самолёта, обледенение ВПП, град, атмосферная турбулентность, высокая температура воздуха, сильный дождь, гроза, плохая видимость из-за тумана) и чрезвычайные ситуации (столкновение с птицами, столкновение с другим самолётом в воздухе, неконтролируемая декомпрессия из-за разгерметизации салона самолёта, отказ авиатехники, аварийная посадка, падение из-за неблагоприятных погодных условий, падение из-за потери управления, столкновение с землёй в неуправляемом полёте, столкновение с землёй (горой, небоскрёбом, водной поверхностью) в управляемом полёте, жёсткая посадка, столкновение с другим самолётом на ВПП, столкновение на ВПП с аэродромными машинами, выкатывание за пределы ВПП, разрушение самолёта, пожар на борту самолёта, пожар в помещениях аэропорта, угон самолёта, захват самолёта террористами, бомба на борту воздушного судна, бомба в терминале аэропорта) можно включить или отключить в настройках игры. Если их включить, то играть будет сложнее и интереснее, а если отключить, то играть будет легче, но менее реалистично.

Конкуренты в игре:
 местные бизнесмены, которые тоже могут купить участки земли вокруг выбранного города. Однако купить территорию, приобретённую игроком, бизнесмены не могут;
 74 аэропорта в других городах. Раз в год подводятся итоги экономической деятельности, которые отражаются в таблице статистики. В ней учитываются: Аэропорт/Название аэропорта (город его расположения), Пассажиры/Пропускная способность в прошлом году (от нуля до десятков миллионов человек), Оборот/Валовой доход за прошлый год (в долларах США), Прибыль/Чистая прибыль за прошлый год (в долларах США, может быть отрицательной при убытках), УНП/Удовлетворение нужд потребителей (числовое значение может быть как положительным, так и отрицательным, если потребителей предоставляемых аэропортом услуг что-то не устраивает), Рейтинг/Международный рейтинг аэропорта (место от 1 до 78, зависит от совокупности величин предыдущих показателей);
 сам игрок. При увеличении пассажиропотока и объёма грузоперевозок могут появиться проблемы из-за выбора неоптимальной схемы аэропорта. К счастью, при наличии денег на счёте можно всё разрушить и построить заново по улучшенной схеме.

Сценарии 
В игре есть два разработанных сценария: «Эр-Рияд 1978» и «Пекин 1989». В обоих сценариях установлен срок игры в 10 лет, а возобновляемый кредит ограничен 5 миллионами долларов. В сценарии «Эр-Рияд 1978» небольшой аэропорт с пассажирским терминалом расположен в 20 км от города, начальный капитал 13,5 миллионов долларов, в течение 10 лет нужно перевезти больше 15 миллионов пассажиров. В сценарии «Пекин 1989» грузовой аэропорт расположен в 30 км от города, начальный капитал 32,5 миллиона долларов, за 10 лет нужно построить пассажирский терминал, заработать больше 100 миллионов долларов и перевезти больше 10 миллионов пассажиров.

Airport Tycoon 2 (Магнат Аэропортов 2) 
Выход состоялся 13 февраля 2003 года. Разработана компанией Sunstorm Interactive и издана Global Star Software. В России известна под названием Магнат Аэропортов 2, неофициальный выход состоялся в марте 2003 года.

Особенности игры 
Доступно 25 городов. Каждому городу соответствует определённая мелодия. Если она надоест, то музыку можно выключить в настройках игры.

В игре появились новые визуальные эффекты: смена дня и ночи. Можно любоваться красивыми рассветами и закатами. Если надоест смена дня и ночи, то её тоже можно отключить в настройках игры.

Начальный капитал — 20 миллионов долларов.

Выбрав город, нужно купить участок земли под строительство аэропорта. Базовый участок представляет из себя квадрат 40×40. Один небольшой квадрат земли стоит 20 тысяч долларов. Необходимо купить как минимум 38 квадратов. Если на купленной земле ничего не построишь, то свободные участки можно продавать.

Перевозки осуществляет 81 авиакомпания.

В игре есть 2 обучающих и 4 разработанных сценария.

Airport Tycoon 3 (Воздушный порт 3) 

Выход состоялся 21 октября 2003 года. Разработана компанией InterActive Vision Games и издана Global Star Software. В странах СНГ была издана компанией Акелла под названием Воздушный порт 3.

Особенности игры 
Землю покупать не нужно. Доступно 20 городов. Перевозки осуществляют 50 авиакомпаний. Каждая авиакомпания использует самолёты определённых типов.

Реакция игроков и критиков 
Критики оценили все игры серии ниже среднего: Airport Tycoon — 45,40 %, Airport Tycoon 2 — 31,00 %, Airport Tycoon 3 — 45,00 %.

Примечания

Ссылки 
 Корпорация «Аэропорт» на сайте издателя Бука
 Воздушный Порт 3 на сайте издателя Акелла

Незавершённые статьи о компьютерных играх
Серии компьютерных игр
Игры для Windows
Игры на движке RenderWare
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры 2000 года
Компьютерные игры 2003 года
Экономические симуляторы